Шелихов — русская фамилия.

Фамилия 
 Шелихов, Григорий Иванович (1747—1795) — сибирский промышленник, мореход, купец.
Шелихова, Наталья Алексеевна (1762—1810) — его жена.
 Шелихов, Денис Васильевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Шелихов, Николай Степанович (1920—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Географические объекты 
 Залив Шелихова — залив Охотского моря, названный в честь Г. И. Шелихова.
 Пролив Шелихова — пролив у юго-западного побережья Аляски между материком и островами Кадьяк и Афогнак.
 Шелехов — город в Иркутской области России, названный в честь Г. И. Шелихова (с опечаткой).

См. также 
 Шелехов